Pietà: a keresztről levett Krisztust ölében tartó és fiát sirató Mária ábrázolása
 Pietà: Michelangelo Szent Péter-bazilikában álló szobra
 Pietà: máltai település